

Pessoas
 Agustín Edwards Eastman
Alphonse Milne-Edwards
Anthony Edwards
Ben Edwards
Blake Edwards
Carl Edwards
Carlos Edwards
Colin Edwards
David Edwards
Duncan Edwards
Guy Edwards
Henri Milne-Edwards
John Edwards
John H. Edwards
Jonathan Edwards (teólogo)
Samuel Edwards

Localidades
Edwards (Colorado)
Edwards (Mississippi)
Ou ainda:
Base Aérea de Edwards

Desambiguações de sobrenomes